Ахенский мир — мирные соглашения, заключённые в Ахене:

 Первый Ахенский мир 1668 года, завершивший Деволюционную войну;
 Второй Ахенский мир 1748 года по окончании войны за австрийское наследство;
 мирные соглашения Ахенского конгресса 1818 года, протокол которого дополнял постановления Венского конгресса 1815 года.